Schaffhauser Strassenbahn, abgekürzt SchSt, steht für:
 die frühere Bezeichnung der Verkehrsbetriebe Schaffhausen
 die von diesem Verkehrsunternehmen betriebene ehemalige Strassenbahn Schaffhausen